Sigurd est un héros légendaire de la mythologie nordique, correspondant à Siegfried.
C'est également devenu un prénom.

Dynastes 

 Sigurd Hring (750-?) roi légendaire du Danemark et de Suède ;
 Sigurd Eysteinsson (-890) premier jarl des Orcades ;
 Sigurd Œil de Serpent (-891), guerrier viking ;
 Sigurd Syr (970-~1018), sous-roi de Ringerike.

Titres 

 Sigurd (1884), opéra d’Ernest Reyer, inspiré de la légende de Sigurd.

Toponyme 

 Sigurd, municipalité américaine située dans le comté de Sevier en Utah.